Mylopotamos (Kreta), een gemeente in Griekenland in het departement Rethimnon op het eiland Kreta
Mylopotamos (Cyclades), een plaats in Griekenland op het eiland Kea in de Cycladen
Mylopotamos (Drama), een plaats in Griekenland in het departement Drama en deel van de gemeenten Drama
Mylopotamos (Kythira), een plaats in Griekenland op het eiland Kythira
Mylopotamos (Magnesia), een plaats in Griekenland in het departement Magnesia en deel van de gemeente Mouresi
Neos Mylopotamos, een plaats in Griekenland  in het departement Pella
Palaios Mylopotamos, een plaats in Griekenland  in het departement Pella